Diken (India), een plaats in India
 Dijken (plaats), de Friestalige naam voor dit dorp uit Friesland
 Diken (krant), een krant uit Turkije